

Sigle 
 Piano di Indirizzo Forestale – emanato dall'Ente Provinciale
 Picco di Flusso Inspiratorio – in pneumologia, massimo flusso inspiratorio raggiunto nel corso di una inspirazione massima forzata
 Proteolysis Inducing Factor – fattore responsabile dell'induzione del catabolismo muscolare a scopi energetici
 Posti di Ispezione Frontaliera – articolazione territoriale del Ministero della salute del Governo Italiano
 Premio Internazionale della Fisarmonica – evento tenuto nella città di Castelfidardo
Public Investment Fund – fondo sovrano dell'Arabia Saudita

Codici 
 PIF –codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pingtung North (Taiwan)
 PIF – codice vettore ICAO di Aeroservicios California Pacifico
 pif – codice ISO 639-3 della lingua pingelapese
 PIF – codice ISO 3166-2:TW di Pingtung (Taiwan)

Fumetti 
Pif – personaggio creato da José Cabrero Arnal
 Pif Gadget – periodico francese di fumetti

Informatica 
 PIF – Package interchange format, un formato di file
 PIF – Program information file, un formato di file contenente informazioni su come eseguire un programma DOS in un ambiente multitasking

Persone 
 Pif – Pierfrancesco Diliberto, conduttore televisivo, regista e attore italiano